Ocepechelon es un género extinto de tortuga marina dermoqueliodea gigante que vivió durante el Cretácico Superior (finales de la etapa del Maastrichtiense, hace 67 millones de años) en los depósitos de fosfatos de la cuenca Oulad Abdoun, en la provincia de Khouribga de Marruecos. Es conocido a partir del fósil holotipo OCP DEK/GE 516, un cráneo completo (aunque aislado) de 70 centímetros de largo, lo que lo convierte en una de las mayores tortugas marinas conocidas. Fue nombrado inicialmente por Nathalie Bardet, Nour-Eddine Jalil, France de Lapparent de Broin, Damien Germain, Olivier Lambert y Mbarek Amaghzaz en 2013 y la especie tipo es Ocepechelon bouyai. El mecanismo de alimentación de Ocepechelon, un hocico en forma de pipeta ósea, es único entre los tetrápodos y converge de manera única con los peces singnátidos (con un largo hocico óseo tubular terminado en una boca redondeada y dirigida hacia adelante) y con los zifios (de gran tamaño y alargadas mandíbulas desdentadas).

Filogenia 
A continuación sigue un cladograma realizado para la descripción de Ocepechelon por Bardet et al (2013). Se usaron numerosos métodos para evaluar su posición filogenética. La remoción de los taxones externos, exceptuando a un taxón hipotético, resolvió algunas de las relaciones y encontró que Ocepechelon y Bouliachelys son dermoqueliodeos basales en una politomía con las familias Dermochelyidae y Protostegidae. La inclusión de Chelomacryptodira resolvió esta politomía, de modo que Ocepechelon resulta siendo la dermoquelída más basal.

Referencias 

Testudines
Fósiles de África
Fósiles del Cretáceo
Reptiles extintos